Mayor Pete bezeichnet:

 Pete Buttigieg (* 1982), US-amerikanischer Politiker
 Mayor Pete (Dokumentarfilm), Film über dessen Präsidentschaftswahlkampf